Geir Björklund (1969) – scrittore norvegese
Joachim Björklund (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Jon Björklund (1978) – ex calciatore svedese
Kalle Björklund (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Mirjam Björklund (1998) – tennista svedese
Rolf Björklund (1938) – ex calciatore svedese